Козлянинов — русская фамилия.

Известные носители:
  
 
 Козлянинов, Григорий Фёдорович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 5677; 1 декабря 1838.
 
 
 
 Козлянинов, Тимофей Гаврилович (1740—1798) — российский вице-адмирал.

См. также 
 Козляниновы — дворянский род, происходивший от новгородского боярина Григория Леонтьевича Козлянинова.